Леон Паскаль (;  — ) — французский .

Известен, прежде всего, как ансамблевый музыкант. В 1919—1940 гг. бессменный участник считавшегося ведущим коллективом Франции Квартета Кальве, в 1931—1938 гг. осуществил в составе квартета ряд записей.

После Второй мировой войны сформировал собственный квартет Паскаля (с Жаком Дюмоном за пультом первой скрипки — альтист в роли руководителя струнного квартета представлял собой необычное явление). На протяжении десятилетия записал в составе этого коллектива все струнные квартеты Людвига ван Бетховена, отдельные квартеты Гайдна, Моцарта, Дебюсси и Прокофьева, а также ряд ансамблевых произведений расширенного состава, в том числе фортепианный квинтет Сезара Франка (с Жанной Мари Дарре).

Опубликовал учебник «Техника игры на альте» (; 1953).

Примечания 

Академические музыканты Франции